

Rio 
 Rio Vouga - rio português que nasce na Serra da Lapa e desagua na Ria de Aveiro.

Regiões estatísticas 
 Entre Douro e Vouga - uma sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte;
 Baixo Vouga - uma sub-região estatística portuguesa, parte da Região Centro.

Município 
 Sever do Vouga - município português do distrito de Aveiro.

Freguesias 
 Castanheira do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Águeda;
 Lamas do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Águeda;
 Macinhata do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Águeda;
 Mourisca do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Águeda;
 Pessegueiro do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Sever do Vouga;
 Rocas do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Sever do Vouga;
 Sever do Vouga (freguesia) - freguesia portuguesa sede do concelho do mesmo nome;
 Valongo do Vouga - freguesia portuguesa do concelho de Águeda.

Antigo município 
 Vouga (concelho) - antigo município.

Desambiguação